Rezerwa – wieś w powiecie lubelskim, w gminie Wysokie
 rezerwa – pojęcie wojskowe
 rezerwa – pojęcie prawne